Tortelier:
 Étienne Tortelier (* 1990, Rennes)
 Joseph (Jean-Marie) Tortelier (1853, Bain-de-Bretagne  1925, Eaubonne)
 Paul Tortelier (1914, Paris  1990, Chaussy)
 Yan Pascal Tortelier (* 1947, Paris)